Tamás může být:

příjmení
 András Tamás (1???–????) – slovenský a československý politik maďarské národnosti
 Gáspár Miklós Tamás (* 1948) – sedmihradský filozof, politik a publicista maďarské národnosti
 Krisztián Tamás (* 1995) – maďarský fotbalový obránce a bývalý mládežnický reprezentant

křestní jméno
 Tamás Bujkó (1962–2008) – maďarský zápasník – judista
 Tamás Darnyi (* 1967) – bývalý maďarský plavec
 Tamás Deutsch (* 1966) – maďarský politik, zakládající člen a vedoucí představitel strany Fidesz a současný poslanec Evropského parlamentu s mandátem do roku 2014
 Tamás Fabiny (* 1959) – maďarský luterský teolog, pedagog a biskup
 Tamás Kádár (* 1990) – maďarský fotbalový obránce a reprezentant
 Tamás Priskin (* 1986) – maďarský fotbalový útočník a reprezentant